Class 1 steht für:

 Class 1, Motorbootklasse, siehe Motorbootsport
 Class 1, Klasse von Gütertransporteisenbahnen, siehe Klassifizierung amerikanischer Eisenbahnen
 Class 1, Klasse von Eisenbahngesellschaften, siehe Klassifizierung der Eisenbahnen in Britisch-Indien
 Senator class 1, Klasse von Senatoren in den Vereinigten Staaten, siehe Klassen im Senat der Vereinigten Staaten #Klasse I